Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2015. održalo se od 27. srpnja do 8. kolovoza u Kazanju u Rusiji u okviru 16. Svjetskog prvenstva u vodenim športovima. Branitelj naslova bila je mađarska reprezentacija. Srbija je dominantno sa svim pobjedama došla do svog ukupno drugog naslova svjetskog prvaka. Hrvatska je nakon tri uzastopne bronce osvojila srebro, a najveće iznenađenje je Grčka koja je osvojila svoje prvo odličje nakon 10 godina.

Ždrijeb skupina održan je u Lausanni u Švicarskoj 12. veljače 2015. godine.

Turnir

Skupina A 

{|
|

Skupina B 

{|
|

Skupina C 

{|
|

Skupina D 

{|
|

Izbacivanje

Konačni poredak

Pojedinačna priznanja 

 Najbolji igrač:  Angelos Vlachopoulos
 Najbolji vratar:  Angelos Vlachopoulos

 Najbolji strijelac:  Alexandr Axenov (22 pogotka)

Momčad SP-a 

  Josip Pavić (vratar)
  Duško Pijetlović (sidraš)
  Alexandr Axenov
  Francesco Di Fulvio
  Giannīs Fountoulīs
  Petar Muslim
  Aaron Younger

Izvori 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
 2015